Fayçal Karoui est le nom de deux musiciens :
 Fayçal Karoui (1959-2010), saxophoniste tunisien, époux de la musicienne Amina Srarfi ;
 Fayçal Karoui (1971-), chef d'orchestre français, directeur de l'Orchestre national de Pau-Pays de Béarn.

Voir aussi